СУ-45 — советская опытная сверхлёгкая САУ, разработанная в КБ завода № 37 в 1935—1936 годах. Выпущено два прототипа.

История создания 
22 марта 1935 г. директор завода № 37 получил распоряжение начальника НТО АБТО РККА о необходимости разработки к 15 апреля проекта САУ на базе танка Т-37. Предусматривалась выполнение САУ с 45 мм пушки на шасси танка Т-37А.

СУ-37 
Первым прототипом СУ-45 являлась СУ-37. Техническое задание было следующим:

“Вес установки в боевом положении не должен превышать 3000 кг. Тактико-технические свойства СУ должны быть не ниже, чем у Т-37... Для самоходной установки использовать 45-мм противотанковое орудие вместе с верхним станком, прицелом и механизмами его наведения... Высота линии огня должна быть не свыше 1200 мм, углы обстрела: по вертикали -8 +25 град., по горизонтали — 30 градусов в каждую из сторон. Самоходная установка должна иметь щит, не препятствующий производить прямую наводку и прикрывать орудийный расчет спереди от пуль. С бортов расчет должен быть прикрыт до пояса 5-мм броней. В походном положении расчет должен быть прикрыт полностью, за исключением крыши. Самоходная установка должна допускать стрельбу как с места, так и с хода под всеми углами и быть устойчивой при стрельбе. Экипаж установки — 3 человека. Для самообороны предусмотреть укладку ручного пулемета ДП. Боекомплект не менее 50 снарядов и 1000 патронов”.

Однако впоследствии САУ полностью базировалась на шасси нового плавающего танка Т-38. От него оставили силовую установку, бортовые фрикционы, приводы управления и электрооборудование. Из имеющихся вариантов артиллерийского вооружения была выбрана 45-мм противотанковая пушка образца 1932 г., которая изначально не предназначалась для установки на танковое шасси. Вместе с ней на САУ перекочевали механизм наводки и прицельные приспособления. Орудие установили прямо по центру в лобовом листе корпуса, передвинув место механика-водителя влево. Боекомплект, состоящий из 50 выстрелов, разместили вдоль бортов. Эта самоходка уже получила название СУ-45.

Описание конструкции

Броневой корпус и рубка 
САУ имела стандартную для 1930-х годов компоновку: спереди боевое отделение и отделение управления. Двигатель и трансмиссия были установлены в корме машины. Лобовая броня САУ составляла 9 мм, бортовая — 5 мм, броня крыши и днище — 4 мм. В походном положении расчёт должен был быть прикрыт полностью, за исключением крыши.

Ходовая часть 
САУ базировалась на шасси плавающих танков Т-37А и Т-38, однако имела 5 опорных катков диаметром 400 мм.

Вооружение 
Основным вооружением СУ-45 являлась 45-мм танковая пушка образца 1932/38 годов. Также в ней был установлен курсовой 7,62-мм пулемет ДТ. Высота линии огня была не выше 1200 мм, углы обстрела: по вертикали −8 +25 град., по горизонтали — 30 градусов в каждую из сторон. Боекомплект пушки — 50 снарядов, пулемёта — до 1000 патронов.

Серийное производство 
Было выпущено два прототипа. Серийно не выпускалась.

Литература

Ссылки 
 СУ-45 Легкая противотанковая САУ 

Неосуществлённые проекты создания советской бронетехники
Противотанковые САУ
Самоходная артиллерия СССР
Самоходная артиллерия по алфавиту